Türkiyemspor Berlin (celým názvem: Türkiyemspor Berlin 1978 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Friedrichshain-Kreuzberg. Jedná se o sportovní organizaci turecké komunity ve městě. Založen byl v roce 1978 pod názvem BFC İzmirspor. Svůj současný název nese od roku 1986. Od sezóny 2018/19 působí v Berlin-Lize, šesté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Willy-Kressmann-Stadionu s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1978 – BFC İzmirspor (Berliner Fußball-Club İzmirspor)
 1986 – Türkiyemspor Berlin (Türkiyemspor Berlin 1978 e. V.)

Získané trofeje 
 Berliner Pokal ( 3× )
 1987/88, 1989/90, 1990/91

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1986–1987: Landesliga Berlin
 1987–1991: Fußball-Oberliga Berlin
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Nordost
 1995–1998: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1998–2000: Verbandsliga Berlin
 2000–2008: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2008–2011: Fußball-Regionalliga Nord
 2011–2012: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2012–2013: Berlin-Liga
 2013–2015: Landesliga Berlin – sk. 1
 2015–2016: Landesliga Berlin – sk. 2
 2016–2018: Landesliga Berlin – sk. 1
 2018– : Berlin-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2010/11: Klubu byly z důvodů porušení stanov soutěže odečteny tři body.
 2011/12: Klub se z důvodu probíhající insolvence odhlásil ze soutěže v prosinci 2011. Následující sezónu se přihlásil o soutěž níže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1978